Pohang (Korea Południowa)
 P’ohang (Ch’ŏngjin) (Korea Północna)